Palazzo della Zarzuela – residenza ufficiale del Re di Spagna
Zarzuela – genere teatrale
Zarzuela – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
Zarzuela de Jadraque – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
Zarzuela del Pinar – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
Zarzuela del Monte – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León